

Patronyme 
 Jérôme Carcopino (1881-1970), historien, haut fonctionnaire et homme politique français.
 François Marie Alexandre Carcopino-Tusoli (1886-1958), poète et journaliste français.

Toponyme 
 Sarrola-Carcopino est une commune située dans le département de la Corse-du-Sud.

Patronyme français
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme